Пушкино е наименование на много населени места, най-често наречени в чест на руския поет Александър Пушкин или на руския дворянски род Пушкини.

Селища 
 Пушкино – град в Русия, Московска област
 Пушкино – предишно име (1938-1991) на град Билясувар, Азербайджан
 Пушкино – селище от градски тип в Русия, Нижегородска област
 Пушкино – селище от градски тип в Русия, Саратовска област
 Пушкино – села в Армения (1), Казахстан (2), Русия (57), Украйна (3)
 Пушкино – предишно име на села в Киргизстан (1), Казахстан (3)

Други 
 Пушкино – железопътни гара и спирка в Русия
 „Пушкино“ – банка в Русия с отнет лиценз (2010)

Вижте също 
 Пушчино